HDZ steht für:
 eine politische Partei in Kroatien, siehe Hrvatska demokratska zajednica („Kroatische Demokratische Union“)
 eine politische Partei in Bosnien und Herzegowina, siehe Kroatische Demokratische Union in Bosnien und Herzegowina (Schwesterpartei der kroatischen HDZ)
 eine politische Partei in Bosnien und Herzegowina, siehe Kroatische Demokratische Union 1990 (Splitterpartei der ursprünglichen bosnischen HDZ)
 „Haus der Zukunft“ (oft auch HdZ abgekürzt, auch „Haus des Lichts“ genannt)
 Hochschuldidaktikzentrum der Universitäten des Landes Baden-Württemberg
Herz- und Diabeteszentrum Nordrhein-Westfalen

HDŽ steht für:
 Hrvatske državne željeznice, kroatische Staatsbahnen im Zweiten Weltkrieg, siehe Jugoslovenske Železnice #Jugoslovenske Državne Železnice (JDŽ)

Abkürzung